Министе́рство фина́нсов Изра́иля () — правительственное учреждение государства Израиль.

Области ответственности 
 Построение и контроль государственного бюджета
 Налогообложение граждан и предприятий
 Обслуживание государственного долга
 Работа таможенных управлений
 Регуляция фондовой биржи и работы корпораций в Израиле
 Контроль всех вопросов, касающихся рынков капитала в Израиле

Список министров финансов Израиля

Ссылки

Примечания 

 
Министерства Израиля